Argenhof steht für:
 Argenhof (Wangen), Gemarkung der Stadt Wangen im Allgäu, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Argenhof (Amtzell), ehemaliges Reemtsma-Gestüt in der Stadt Amtzell, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Argenhof, zwischen 1938 und 1946 Name des bis dahin Argeningken-Graudszen genannten Dorfes im Kreis Ragnit/Tilsit-Ragnit, Ostpreußen, seit 1946: Artjomowka (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Neman, Oblast Kaliningrad, Russland